Herzversagen steht für:

 Plötzlicher Herztod

 Herzversagen (2012), Fernsehfilm von Dagmar Hirtz aus dem Jahr 2012
 Kommissarin Heller: Herzversagen, deutscher Fernsehfilm von Christiane Balthasar aus dem Jahr 2019